Kampe bezeichnet:

 Kampe (Mythologie), ein sagenhaftes Ungeheuer
 Kampe (Glowe), Ortsteil von Glowe
 Kampe (Friesoythe), Ortsteil von Friesoythe
 das Gut Kampe in der Gemeinde Kluse

Kampe ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Kampe (* 1968), deutsche Sängerin in der Stimmlage Sopran
 Dieter Kampe (* 1952), deutscher Journalist
 Gordon Kampe (* 1976), deutscher Komponist
 Helmut Kampe (* 1925), deutscher Offizier, Vizeadmiral der Bundesmarine
 Joachim Kampe (* 1941), deutscher Autor und ehemaliger Oberst der NVA
 Klaus Kampe, deutscher Pädagoge
 Norbert Kampe (* 1948), deutscher Historiker und Gedenkstättenleiter
 Robert Kampe (1884–1966), deutscher Quelleningenieur
 Rune Kampe (* 1971), dänischer Snookerspieler
 Walther Kampe (1909–1998), deutscher römisch-katholischer Weihbischof

Siehe auch:
 Campe
 Kamp
 Kamps
 Kampen